

Hydronyme 
 L’Esch, une rivière française de Lorraine.

Toponyme 
 Esch, un village néerlandais de la commune de Haaren.
 Esch, une commune allemand de Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Bernkastel-Wittlich.
 Esch, une commune allemand de Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Vulkaneifel.
 Esch-sur-Alzette, la deuxième ville du Luxembourg, dans le canton du même nom.
 Esch-sur-Sûre, une commune luxembourgeoise du canton de Wiltz.

Voir aussi 
 Eschdorf

Homonymie de toponyme